Alnif är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Errachidia och regionen Meknès-Tafilalet, i den östra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Alnif ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Alnif är kuperad österut, men västerut är den platt. Alnif ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Alnif. Runt Alnif är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Alnif är det största samhället i trakten. Trakten runt Alnif är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Meknès-Tafilalet